Kobajasi Júki (1992) japán labdarúgó
Kobajasi Júki (2000) japán labdarúgó